Снєжи́нський:

 Снєжинський Велеонін Мар'янович (1930–2011) — генерал-майор внутрішньої служби, начальник Київської вищої школи МВС СРСР імені Фелікса Дзержинського (1983–1992).
 Снєжинський Володимир Аполлінарійович (1896, Кам'янець-Подільський — 1978, Ленінград) — океанограф і гідрометеоролог, педагог, доктор військово-морських наук (1954), професор (1955), інженер-контр-адмірал (1963).